Dingo Pictures (повна назва Dingo Productions Haas und Ickert Partnerschaft, Filmemacher) — німецька анімаційна студія, розташована в місті Фрідріхсдорф. Заснована у 1992 році музикантом Людвігом Ікертом (* 30.03.1944; † 14.11.2019) та письменницею Розвіттою Гасс (28 січня 1940 — 8 грудня 2015).

Студія відома своїми низькобюджетними підробками («мокбастерами») мультфільмів відомих анімаційних студій (Disney, Pixar, DreamWorks, Universal Pictures), за що неодноразово піддавалась критиці як «найгірша анімаційна студія у світі». Крім того, на мультфільмах студії засновано ряд відеоігор для PlayStation та PlayStation 2, виданих через Phoenix Games, більшість з яких являють собою збірники з самого мультфільму і простих ігор на зразок розмальовок та пазлів.

29 лютого 2012 року користувач revergo виклав на YouTube 10-секундний ремікс відривку с мультфільму «Dinosaur Adventure», який став інтернет-мемом Yee . На сьогоднішній день відео набрало понад 81 млн. переглядів.

Фільми 

 1992: Griechische Sagen: Perseus
 1992: Die Nibelungen Sage: Siegfried
 1993: Die schönsten Geschichten vom Osterhasen
 1993: Aladin
 1993: Sing mit Aladin
 1993: Lustige Weihnachten: Max’ wundersames Geschenk
 1994: Neue Geschichten vom Osterhasen
 1994: Goldie: Abenteuer im Zauberwald
 1994: Der König der Tiere
 1994: Hampie ein kleiner Wal entdeckt seine Welt
 1995: Es weihnachtet sehr …
 1995: Artige Katzen
 1995: Pocahontas
 1995: Ein Fall für die Mäusepolizei
 1996: Toys: Das Geburtstagsgeschenk
 1996: Wabuu der freche Waschbär
 1996: Der Glöckner von Notre Dame
 1996: Janis das Schweinchenbaby
 1996: Peter und der Wolf
 1997: Der gestiefelte Kater
 1997: Auf der Suche nach den Dalmatinern
 1997: Balto
 1997: Hercules
 1997: Die Bremer Stadtmusikanten
 1998: Anastasia
 1998: Das unglaubliche Fußballspiel der Tiere
 1998: Ein Prinz für Ägypten
 1998: Das Schwert von Camelot
 1999: Der König der Tiere: Das große Abenteuer
 2000: Im Tal der Osterhasen
 2000: Winkie der kleine Bär
 2000: Abenteuer im Land der Dinosaurier
 2000: … noch mehr Dalmatiner
 2001: Atlantis: Der verlorene Kontinent
 2004: Benni und seine Freunde
 2005: Die kleine Hexe Arischa

CD та MC 

 1996: Toys (Jünger Verlag, MC, CD)
 2004: Wabuu der freche Waschbär (Magic, MC und CD)
 Ein Fall für die Mäusepolizei (Rondo Hitline, MC)

Книги 
Книги видані Unipart Media.

 Sing mit Aladin. ISBN 978-3-89467-220-1
 1999: Mulan. ISBN 978-3-89755-472-6
 1999: König Der Tiere – Neue Abenteuer. ISBN 3-89755-561-1
 1999: Tarzan. ISBN 3-89755-671-5

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Список фільмів Dingo Pictures  на IMDb

Анімаційні студії
Підприємства Німеччини
Мокбастери
Інтернет-меми
Засновані в Німеччині 1992